Hubo varios condes Luis de Beaumont que ostentaron el condado de Lerín.

Luis de Beaumont, I conde de Lerín 

Nació en Lerín (Navarra) 1412 y murió en Madrid el 28 de mayo de 1462. Hijo de Carlos de Beaumont y de Ana de Curton. En 1432 heredó todos los señoríos paternos de Navarra, de Sola y de Labort. También heredó el título de Condestable. Los dominios de Sola y Labort le fueron confiscados por Enrique VI de Inglaterra en 1449. 

Se casó con Juana de Navarra, señora de Sada y Eslava, hija ilegítima de Carlos III de Navarra (1361 - Rey 1387 - 1425), quien creó para ellos el condado de Lerín en 25 de agosto de 1424.

Encabezó la facción de los beaumonteses en defensa de los intereses de Carlos de Viana, muerto poco antes que él, en septiembre de 1461, tras casarse el padre del Príncipe heredero Carlos, Juan II de Aragón, con Juana Enríquez en 1447, en lo que se denominó guerra civil de Navarra. El rey confiscó sus bienes en 1450. En la batalla de Aibar, en 1451, cayó prisionero y permaneció como rehén hasta 1460.

Tuvo cuatro hijos: Luis de Beaumont, II Conde de Lerín, Enrique, Carlos y Felipe.

Falleció en Castilla mientras gestionaba ayudas para su causa.

Luis de Beaumont, II conde de Lerín 

Se desconoce cuando y donde nació, murió el 16 de octubre de 1508 en Aranda de Jarque. Hijo de Luis de Beaumont y de Juana de Navarra. En 1462, a la muerte de su padre, heredó sus títulos y posesiones. Desde 1451, junto con su tío Juan, lideró el bando beaumontés.

En 1464 se firmó el tratado de Tarragona, el conde depuso las armas y se sometió a Juan II de Aragón, este accedió a que Luis se casara en 1468 con su hija ilegítima Leonor de Aragón tenida de Catalina Álvarez. Poco a poco el conde se puso a favor de Fernando II de Aragón, por lo que Leonor de Foix, hermanastra de Fernando II, y lugarteniente de Navarra en nombre del padre de ambos, Juan II, acabó declarándolo en rebeldía el año 1472.

La oposición del bando beaumontés al matrimonio en 1484 de la nieta de la lugarteniente y fugaz reina titular Leonor I de Navarra, reina titular desde 1483, Catalina de Foix, Catalina I de Navarra, con Juan de Albret (1485), lo enfrentó con la regente, la nuera de Leonor y por tanto madre de Catalina, Magdalena de Francia, hermana del rey de Francia Luis XI de Francia, (rey de 1461 a 1483), hasta que la paz de Pamplona y Orthez (1493) permitió la coronación de los reyes, coronación que implicó grandes concesiones por parte de estos. 

El conde no tardo mucho en tomar de nuevo las armas, pero fue derrotado en 1495, tras lo que buscó el amparo de su cuñado Fernando II de Aragón en Castilla, donde este le concedió el Marquesado de Huéscar. En 1500 se le restituyeron de nuevo sus derechos, pero de nuevo en 1507 volvió a las andadas, y fue desterrado a Aragón donde murió. En 1508, la Reina Catalina I pasó órdenes para que se le suprimieran al II conde, títulos, tierras, rentas y bienes.

Luis de Beaumont, III conde de Lerín 

Hijo de Luis de Beaumont, el II conde, y de la bastarda real trastamarina Leonor de Aragón. Se casó con Brianda Manrique de Lara, con la que tuvo dos hijos: Luis, IV conde de Lerín, (1504 - 9 de enero de 1565), y Juan, pero teniendo, además, dos hijas ilegítimas, Luisa y María.

En 1508, con los bienes y cargos paternos confiscados, lideró al bando beaumontés. Fernando II de Aragón pidió en 1509 su perdón, pero no lo consiguió, aunque le concedió las rentas de la Corona de Navarra en Aragón hasta que recuperara su patrimonio. 

Colaboró con Fernando II de Aragón en la conquista de Navarra en 1512, y por ello se le restituyeron sus bienes, los cuales fueron confirmados en 1524 por Carlos V. Fue sucedido por su hijo el IV conde, en 1530.

Luis de Beaumont, IV conde de Lerín 

Hijo de Luis de Beaumont, III conde de Lerín y de Brianda Manrique de Lara y de Castro, (1504 - 9 de enero de 1565), se casó con Aldonza Folch de Cardona, tuvo tres hijas: Brianda, Francisca y María.

El título pasó a su hija Brianda de Beaumont, V condesa, (circa 1540 - 1588), que casó en 1564 con Diego Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán, fallecido el 10 de julio de 1583, tercer hijo del III duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, (Ávila, 1507 - Lisboa, Portugal, diciembre de 1582), conocido como "El Gran Duque" o "Duque de Hierro" por su dureza gobernando. 

Como el hermano mayor a Diego fue el IV duque de Alba, Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán, (1537 - 1585) y no tuvo descendencia adulta pese a casar tres veces, sería el hijo del duque consorte de Huéscar, Diego, casado con Brianda de Beaumont y Folch de Cardona, el conocido como Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont, duque de Huéscar por su madre, quien sería también, por su tío por línea paterna, a los 17 años, duque de Alba desde 1585, (1568 - 29 de enero de 1639), II duque de Huéscar, VI conde de Lerín y condestable hereditario de Navarra, marqués de Coria y grande de España. En 1599 Felipe III le concedió el título de Caballero de la Orden del Toisón de Oro.

Cuando ese Antonio, dos veces duque y Grande de España, casó con Mencía de Mendoza y Enríquez de Cabrera, muerta en 1619, hija del V Duque del Infantado y muchos otros títulos, el VII Conde de Lerín ya no dejaría rastro de sus orígenes navarros (Beaumont) al conocésele como Fernando Álvarez de Toledo y de Mendoza, fallecido en 1667.

Véase también 

 Palacio del Condestable de Navarra en Pamplona.

Enlaces externos 

 Condes de Lerín

Casa de Beaumont
Condes de España